Studiò a Parma, conseguendo una laurea in chimica all'Università di Parma. Fu docente di chimica farmaceutica presso lo stesso ateneo, membro del Protomedicato e giudice supplente presso il Tribunale di Commercio.

Pubblicò numerosi saggi scientifici sul Giornale Medico di Parma, tra i quali uno sull’analisi chimica delle acque minerali di Tabiano.

Note